Tata Group, multinacional índia, fundada el 1860
 Tata Motors, empresa del grup Tata, dedicada a la fabricació de vehicles
 Tata Steel, empresa del grup Tata, dedicada a la producció d'acer
 Tata, paraula d'origen valencià, present en castellà, usada com apel·latiu afectuós per a referir-se a la germana major. El masculí és Tete.
 Tata, nom amb què és coneguda la ciutat de Jamshedpur, a l'Índia
 Tata (Hongria), ciutat situada al nord d'Hongria 
 Tata (Marroc), ciutat situada al Marroc, a la província homònima
 Tata, província situada al Marroc